Scamp steht für:
 Plymouth Scamp, Automodell der Marke Plymouth
 Scamp, Automarke des britischen Herstellers Scottish Aviation
 Scamp, britische Automarke, siehe Mini Scamp
 USS Scamp, Schiffsname der United States Navy